Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998 war die 25. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 3. bis 15. November 1998 im Gitic Hotel Ballroom in Guangzhou und damit erstmals in China statt.
Weltmeister wurde der Engländer Luke Simmonds durch einen 11:10-Sieg im Finale gegen den Waliser Ryan Day.

Modus 
Die 63 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998 bei CueTracker
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998 bei snooker.org

Einzelnachweise 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Guangzhou